Orga :
 Organisation républicaine galicienne autonome, ancien parti politique Galicien
 Orga, un Kaijū au Japon